Tetsurō ist der Vorname folgender Personen:

 Tetsurō Ban (* 1968), japanischer Dirigent
 Hoshino Tetsurō († 2010), japanischer Liedtexter 
 Tetsurō Matsuzawa (* 1950), japanischer Primatologe und Verhaltensforscher
 Tetsuro Nariyama (* 1947), japanischer Aikidō-Lehrer
 Tetsurō Tamba (1922–2006), japanischer Schauspieler
 Tetsurō Yano (* 1946), japanischer Politiker
 Watsuji Tetsurō (1889–1960), japanischer Philosoph